Houtland (Frankrijk), een gebied in de Franse Westhoek
 Houtland (West-Vlaanderen), een streek in West-Vlaanderen, omgeving Brugge
 Gentse Houtland, een streek in Oost-Vlaanderen, omgeving Gent